

Geografia 
 Udi – area a governo locale (local government area) di Enugu (Nigeria)

Sigle 
 Gli Uccelli d'Italia – rivista scientifica di ornitologia
 Unified Display Interface – interfaccia digitale video
 Unilateral Declaration of Independence – dichiarazione unilaterale d'indipendenza
 Unione Democratica Indipendente (Unión Demócrata Independiente) – partito politico cileno
 Unione dei Democratici e degli Indipendenti (Union des Démocrates et Indépendants) – partito politico francese
 Unione Democratica Internazionale – organizzazione internazionale di partiti politici
 Unione Donne in Italia – nuova denominazione della "Unione Donne Italiane", associazione femminile di promozione politica, sociale e culturale
 United Defense Industries – parte di BAE Systems Land and Armaments

Codici 
 UDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uberlândia (Brasile)
 udi – codice ISO 639-3 della lingua udi

Altro
 Udi – popolazione del Caucaso
 Lingua udi – lingua caucasica nordorientale parlata in Azerbaigian